Fryderyki – album roku pop alternatywny – laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk.

Lata 2019 - 2021

Przypisy 

Album roku pop alternatywny